HMS Royal Sovereign può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Royal Sovereign (1786) – vascello di prima classe
HMS Royal Sovereign (05) – nave da battaglia della Classe Revenge
HMS Royal Sovereign (1891) – corazzata pluricalibro della Classe Royal Sovereign